

Codici 
 PNX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Sherman, Denison, Stati Uniti d'America.

Medicina 

 PNX – abbreviazione di pneumotorace